Hufen bezeichnet: 

 Hufen, eine Ortschaft in der Stadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen
 Hufen (Ottendorf-Okrilla), einen Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen, direkt an der Stadtgrenze von Dresden
 Hufen (Königsberg), einen ehemaligen Stadtteil von Königsberg in Preußen

Hufen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Hufen (* 1944), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Richter am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
 Patrick Hufen (* 1970), deutscher Versicherungsdetektiv und TV-Darsteller

Siehe auch:
 Huf (Begriffsklärung)
 Hufe (Begriffsklärung)
 Hufenitz